Název Valašsko nese několik oblastí:

 Valašsko – region na severovýchodě Moravy
 Valašské království – mikronárod na Valašsku od 1997
 Valašsko (Rumunsko) – oblast na jihu Rumunska, též Valašské knížectví
 Velké Valašsko – oblast Munténie na jihu Rumunska
 Malé Valašsko – oblast Olténie na jihu Rumunska
 Sremské Valašsko – oblast Sremu na severovýchodě Chorvatska

Externí odkazy